1º maggio – primo giorno del mese di maggio
 Primo Maggio – nome con cui viene comunemente chiamata la Festa dei lavoratori
 Primo Maggio – quartiere di Brescia
 Primo Maggio – frazione di Castel Maggiore (BO)
 Primo Maggio – località (non frazione) di Fiume Veneto (PN)